Jensen kan som auktorsnamn betyda:
 Andrew S. Jensen
 Christian E.O. Jensen
 Dilworth Darwin Jensen (1910-1973) amerikansk entomolog
 Flemming Pagh Jensen
 Hans Laurits Jensen
 James A. Jensen
 Johan Georg Keller Jensen
 Kathe R. Jensen
 Thomas Jensen

Robotskapade auktorsförkortningar